A Hohenzollern-házban több herceg is viselte ezt a nevet:

 Ágost Vilmos porosz királyi herceg (1722–1758), I. Frigyes Vilmos porosz király gyermeke, porosz királyi herceg, a Porosz Királyi Hadsereg tábornoka, a hétéves háború egyik parancsnoka
 Ágost Ferdinánd porosz királyi herceg (1730–1813), I. Frigyes Vilmos porosz király gyermeke, porosz királyi herceg, a Porosz Királyi Hadsereg tábornoka, a johannita lovagrend protestáns ágának nagymestere
 Ágost porosz herceg (1779–1843), Ágost Ferdinánd porosz királyi herceg gyermeke, porosz herceg, a Porosz Királyi Hadsereg tábornoka
 Ágost Vilmos porosz királyi herceg (1887–1949), II. Vilmos német császár gyermeke, porosz királyi és német császári herceg, a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt tagja, a Sturmabteilung tisztje